Сент-Остребе́рт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 80 км на південний захід від Лілля, 55 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 172 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 416,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Остреберт на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Остреберт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Остреберт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале